Georg von Waldburg-Zeil ist der Name folgender Personen:

 Georg von Waldburg-Zeil (1488–1531) (1488–1531), deutscher Heerführer
 Georg von Waldburg-Zeil (1867–1918), deutscher Adliger
 Georg Graf von Waldburg-Zeil-Hohenems (1878–1955), Vertreter der Linie Waldburg-Zeil-Hohenems
 Georg von Waldburg zu Zeil und Trauchburg (1928–2015), deutscher Verleger und Großgrundbesitzer